3 miejscowości w Polsce: 
 Łaszczyn – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Cielądz 
 Łaszczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Błędów 
 Łaszczyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Rawicz